Cali steht für:

 Cali (Santiago de Cali),  Hauptstadt des kolumbianischen Departamento Valle del Cauca 
 Cali (Fluss), Fluss in Kolumbien
 Cali (Waffe), eine Keule von den Fidschi-Inseln

Cali, Calì oder Calí ist der Familienname folgender Personen:

 Cali (Musiker) (Bruno Caliciuri; * 1968), französischer Liedermacher
 Antonio Calì (1788–1866), italienischer Maler und Bildhauer
 Francesco Calì (1882–1949), schweizerisch-italienischer Fußballspieler und -trainer
 Frank Cali (1965–2019), italo-amerikanischer Mobster
 Gaetano Emanuel Calì (1885–1936), italienischer Komponist und Dirigent
 Gennaro Calì (1799–1877), italienischer Bildhauer und Maler
 Giulio Calì (1895–1967), italienischer Schauspieler
 Giuseppe Calì (Maler) (1846–1930), maltesischer Maler
 Giuseppe Calì (Golfspieler) (* 1952), italienischer Golfspieler
 John J. Cali († 2014), US-amerikanischer Unternehmer und Philanthrop
 José Francisco Calí Tzay (* 1961), guatemaltekischer Jurist und Diplomat
 Joseph Cali (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler
 Santo Calì (1918–1972), italienischer Dichter
 Valentina Cali (* 1997), italienische Beachvolleyballspielerin
 Vincenza Calì (* 1983), italienische Leichtathletin

Siehe auch:

 Cali-Kartell, Deportivo Cali
 Kali
 Kaali